Гео́ргий Алекса́ндров:
 Александров, Георгий (Юрий) Моисеевич (1914—1990) — советский переводчик.
 Александров, Георгий Николаевич (1902—1979) — заслуженный юрист РСФСР, помощник Генерального прокурора СССР. Участвовал в работе Нюрнбергского трибунала.
 Александров, Георгий Николаевич (1930—2008) — советский и российский учёный-электроэнергетик.
 Александров, Георгий Сергеевич (1899—?) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Александров, Георгий Фёдорович (1908—1961) — советский партийный и государственный деятель, учёный-философ, министр культуры СССР.